Kevin Ellis, (né en 1973), skeletoneur américain.
 Kevin Ellis, (né en 1991), joueur de soccer (football) américain.